Breedt ist der Familienname folgender Personen:

 Jannie Breedt (* 1959), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Michelle Breedt (* 1967), südafrikanische Opernsängerin